El gran duque Borís Vladímirovich de Rusia  (24 de noviembre de 1877 - 9 de noviembre de 1943) fue un hijo del gran duque Vladímir de Rusia, nieto del zar Alejandro II de Rusia, y primo hermano del zar Nicolás II. Siguió la carrera militar y fue un general de división en el ejército ruso. Tomó parte en la Guerra Ruso-Japonesa y en la Primera Guerra Mundial. Fue un notorio playboy. Logró escapar de la Rusia revolucionaria. En el exilio, se casó con su amante y se instaló en París.

Infancia 

El Gran Duque Borís Vladímirovich nació el 24 de noviembre de 1877 en San Petersburgo, tercer hijo y segundo hijo superviviente entre los cinco hijos de gran duque Vladimiro de Rusia y de su esposa la Gran Duquesa María Pávlovna. Sus padres eran muy ricos y vivían en el esplendor en el lujoso Palacio Vladímirski en San Petersburgo. Su padre Vladímir Aleksándrovich, hermano del Zar Alejandro III de Rusia, fue un conocido mecenas de las artes, su madre, María Pávlovna, una de las brillantes mujeres de la sociedad rusa. Borís, más extrovertido que sus hermanos, era el favorito de su madre.

Era tradicional entre los miembros masculinos de la casa Románov seguir la carrera militar. Desde su nacimiento el Gran Duque Borís fue nombrado jefe del 45.º Regimiento de Infantería de Azov, también fue ayuda de campo del emperador.

Gran Duque de Rusia 
El Gran Duque Borís vivió en su propio palacio en San Petersburgo, construido en 1895 en el estilo de una mansión inglesa. Desde principios de su juventud, Borís fue notorio por su estilo de vida inquieto. Muy social, le gustaba beber y divertirse. Perezoso, pero encantador, era alto y guapo con un humor y una sonrisa que encantaba a las cortesanas. Se convirtió en un famoso playboy, sin escrúpulos en sus conquistas. En 1896 durante las ceremonias de la coronación del Zar Nicolás II, tuvo una relación con María, reina de Rumania, esposa de uno de sus primos, el Rey Fernando I.

En 1902, tuvo un hijo con la francesa Jeanne Aumont-Lacroix, conocido como Boris Lacroix (1902-1984), que no fue reconocido. Para poner término a esa relación sus padres, con el apoyo del zar, lo enviaron a una gira mundial.

Volvió a la corte del Zar en 1903. El 26 de febrero dejó Rusia para ir al Lejano Oriente, a tomar parte en la Guerra Ruso-Japonesa. Allí se encontraba en el momento de la catástrofe del acorazado Petropávlovsk, hundido por los japoneses y en el que se encontraba su hermano mayor.

Guerra 

Durante la Primera Guerra Mundial se las arregló para estar alejado de los combates.

Tras la abdicación de Nicolás II fue uno de los pocos que pudieron ir a rendirle homenaje.

Revolución 
Durante el período del gobierno provisional Borís Vladímirovich vivía en Tsárskoye Seló. En marzo de 1917, fue puesto bajo arresto domiciliario debido a una comprometida correspondencia con su madre. Luego logró entrar en su casa gracias a la ayuda de antiguos servidores, tomó dinero y joyas de la caja fuerte secreta de su dormitorio y huyó.

Antes de que los bolcheviques tomaran el poder, logró huir al Cáucaso con su amante Zinaída Rashévskaya. En septiembre de 1917, se reunió con su madre y su hermano menor Andrés en Kislovodsk.

De allí lograron escapar milagrosamente, gracias a que el comandante bolchevique encargado de eliminarlos había conocido a Borís en París y al reconocerlo les ayudó a fugarse.

Exilio 
En el exilio, una vez lejos del torbellino se casó con Zinaída en Génova el 12 de julio de 1919.  Tras la muerte de su madre vendió las más importantes joyas que heredó, entre las cuales un collar de esmeraldas comprado por el esposo de Edith Rockefeller MacCormick que sus albaceas vendieron por $480,000.00 dólares, que luego fue comprado a Cartier en 1935 por Barbara Hutton, heredera de la fortuna Woolworth, que fue convertido en un collar/tiara en 1947 por el diseñador de Cartier Lucien Lachassagne. Dicha joya fue regalada por Hutton a su último esposo, el Príncipe Pierre Raymond Doan Vinh na Champassak de Laos, que vendió las esmeraldas y algunas de estas gemas fueron utilizadas en un collar con un pendiente/broche creado por Bulgari y comprado en 1962 por Richard Burton para su esposa Elizabeth Taylor, que fueron subastados por separado el 13 de diciembre de 2011 en la sucursal de la compañía Christie de New York.

No tuvo hijos con su esposa, con la que se instaló en el sur de París, en (Meudon). Continuó haciendo diversos viajes por Europa, y uno a los Estados Unidos (1925). De su relación con Jeanne Aumont-Lacroix tuvo un hijo, Jean Boris Lacroix, nacido en 1902, que no fue oficialmente reconocido, el cual fue criado por la familia de la madre. Borís mantuvo contacto en Francia con este hijo bastardo que venía a visitarlo con frecuencia acompañado por sus dos hijos Serge y Joel. Jean Boris fue director artístico de la casa parisina de alta costura de Madeleine Vionnet y luego reconocido diseñador de muebles y lámparas en el estilo art déco.

Últimos años 
El Gran Duque murió tranquilamente en su cama en 9 de noviembre de 1943, en París, a la edad de sesenta y cinco años. Su cuerpo reposó primero en la cripta de la iglesia rusa ortodoxa de París y más adelante junto a los de su madre en Contrexéville, en la región de Vosges, en la capilla ruso-ortodoxa.

Ancestros

Nobles de Rusia del siglo XX
Militares de Rusia del siglo XX
Boris
Boris Vladimirovich
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en París